FSM – Fundacja Solidarności Międzynarodowej
 FSM – Fabryka Samochodów Małolitrażowych
 FSM – Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
 FSM – Franciszkańskie Spotkanie Młodych
 FSM (z ang. Finite State Machine) – automat skończony
 FSM (z ang. Flying Spaghetti Monster) – Latający Potwór Spaghetti
 FSM (z fr. Fédération Syndicale Mondiale i hiszp. Federación Sindical Mundial) – Światowa Federacja Związków Zawodowych
 FSM – skrótowiec z  (pełne spektrum drobnoustrojów przewodu pokarmowego), typ preparatów stosowanych do leczenia zakażenia Clostridioides difficile uzyskiwany po filtracji i liofilizacji wyselekcjonowanej próbki kału